German Masters 2021 – ósmy rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2020/2021. Rozgrywany w dniach 27–31 stycznia 2021 roku, w Marshall Arena, z Milton Keynes.

Nagrody 
Zwycięzca: 80 000 £
II miejsce: 35 000 £
Półfinalista: 20 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 2: 5000 £
Runda 1: 4000 £
Ostatnia 64: 3000 £

Najwyższy break: 5000 £

Łączna pula nagród: 400 000 £

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe fazy głównej turnieju 
 140, 133, 116, 101  Barry Hawkins
 135, 113  Robbie Williams
 134, 132, 131, 124, 104  Tom Ford
 131, 131, 119, 101, 100  Judd Trump
 128  Jack Lisowski
 115  Louis Heathcote
 114  Liang Wenbo
 110  Stuart Bingham
 104, 101  Ding Junhui
 104  Jamie O’Neill
 101  Jordan Brown
 100  Jak Jones

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 10–14 listopada 2020 w Marshall Arena, Milton Keynes. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów.

Runda 1

Runda 2

Breaki stupunktowe fazy kwalifikacyjnej 

 147, 117, 113  Shaun Murphy
 138, 115  Stuart Bingham
 133, 103  Jack Lisowski
 133  Xiao Guodong
 132, 104  Luca Brecel
 132  Yan Bingtao
 131  Jamie O’Neill
 130, 100  Anthony McGill
 129  Andrew Higginson
 128  Simon Lichtenberg
 127  Elliot Slessor
 127  Zhao Xintong
 126, 124  Kyren Wilson
 126  Kurt Maflin
 126, 101  Mark Allen
 125  Martin Gould
 122  Akani Songsermsawad
 121  Pang Junxu
 119  John Higgins
 118  Jordan Brown
 115, 112  Lei Peifan
 114  Ricky Walden

 113  Robert Milkins
 113, 110  Ryan Day
 112  Sam Craigie
 110  Ding Junhui
 110  Mark Joyce
 109, 102, 101  Jimmy Robertson
 108  Mark Selby
 108  Michael White
 108  Stephen Maguire
 107, 103, 100  Judd Trump
 107  Dominic Dale
 107  Joe Perry
 106  Luo Honghao
 105, 101  Ricky Walden
 104  Jamie Jones
 102  Joe O’Connor
 102  Liang Wenbo
 101  Barry Hawkins
 101  Martin O’Donnell
 101  Robbie Williams
 101  Tom Ford

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 German Masters 2021 w serwisie snookerworld.pl
 wst.tv

German Masters
2021 w Niemczech
2021 w snookerze
Sport w Milton Keynes
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19